Who You Are – singolo dei Pearl Jam, pubblicato nel 1996
 Who You Are – album di debutto di Cary Brothers, pubblicato nel 2007
 Who You Are – album di debutto di Jessie J, pubblicato nel 2011
 Who You Are – singolo del 2011 di Jessie J, estratto dall'omonimo album
 Who You Are – singolo di Mihail del 2018